Lai’an kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lai'an Xian, härad, Anhui, 
 Lai'an (socken i Kina), Jiangsu, 

Robotskapade Kinaförgreningar